Lebenslinie steht für:
 eine Handfurche, siehe Lebenslinie
 eine grafische Darstellung der Zeitdauer, die ein Objekt in einem Programm existiert, siehe Interaktion (UML)#Lebenslinien
 Lebenslinien, Dokumentarfilmreihe des Bayerischen Rundfunks
 ein Drahtseil zur Sicherung in Seilgärten